Cobre — elemento químico

Geografia 
 Cobre (Cascais) — localidade do concelho de Cascais, Portugal
 Cobre (Nevada) — comunidade não incorporada no estado de Nevada, Estados Unidos
 El Cobre — cidade da Venezuela
 Rio Cobres — rio de Portugal

Desambiguações de topônimos